Беа́с — топоним:

 Беас (Биас) — река в Индии, приток Сатледжа; одна из пяти рек, по которым Пенджаб («Пятиречье») получил своё название.
 Беас — город и муниципалитет в провинции Уэльва, Андалусия, Испания.
 Беас-де-Гранада — город и муниципалитет в провинции Гранада, Андалусия, Испания.
 Беас-де-Гуадикс — город и муниципалитет в провинции Гранада, Андалусия, Испания.
 Беас-де-Сегура — город и муниципалитет в провинции Хаэн, Андалусия, Испания.

 См. также